Lucas Cândido ist der Name folgender Personen:

* Lucas Cândido (Handballspieler) (* 1989), brasilianischer Handballspieler 
 Lucas Cândido (Fußballspieler) (* 1993), brasilianischer Fußballspieler